Стефан Едберг је освојио турнир. У финалу је победио Паула Хархојса резултатом 6:3, 6:2.

Носиоци

  Пит Сампрас (прво коло)
  Михаел Штих (друго коло)
 ' Стефан Едберг (победник)
  Горан Иванишевић (полуфинале)

 Марк-Кевин Гелнер ''(прво коло) 
 Хавијер Санчез ''(прво коло) 
 Андреј Черкасов ''(прво коло) 
 Магнус Ларсон ''(прво коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 1994.

Отворено првенство Катара у тенису 1994.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно